RTL+ az RTL HÁROM magyar televíziócsatorna neve 2014–2022
RTL+ német videó streamingszolgáltatás (2021–)
 RTL+ magyar videó streamingszolgáltatás (2022–)
más írásmóddal
RTL Plus német nyelvű televíziócsatorna (1984–1988/1992)
RTL plus horvátországi televíziócsatorna (?)